Ben Burtt – montatore e progettista del suono statunitense
 Brian Laurence Burtt – botanico britannico
 Steve Burtt – ex cestista statunitense nato nel 1962
 Steve Burtt – cestista statunitense nato nel 1984